Лю Ши
 Гао Ши
 Ши Пейпу
 Роберт Ші (1933—1994) американський письменник, співавтор Роберта Антона Вілсона
 Ху Ши

Інше 
 Ши Ши ши ши ши — вірш класичною китайською мовою, який створив китайський лінгвіст Чжао Юаньжень
 Ші — одна з назв африканського тропічного дерева родини Сапотові Vitellaria paradoxa
 Ші — олія, яка виробляється з плодів Vitellaria paradoxa